Вегетація:
 Вегетація — активний період життєдіяльності рослинних організмів.
 Вегетація (дерматологія) — вторинний елемент висипу, розростання епітелію і сосочкового шару дерми.